Иван Марков може да се отнася за:

 Иван Павлов Марков (1869 – 1944) – български военен деец, генерал-майор
 Иван Христов Марков (1889 – ?) – български военен деец, генерал-лейтенант
 Иван Марков (р. 1935) – български краевед
 Иван Марков (р. 1988) – български щангист

Вижте също 
 Марков